Оба́ма:

 Обама — портовый город в префектуре Фукуи (Япония).
 Обама — название наивысшей точки Антигуа и Барбуды в период с 2009 по 2016 год.
 «Обама победил!» — четырнадцатая серия шестнадцатого сезона мультсериала «Южный парк».

Персоналии:
 Обама, Барак (род. 1961) — 44-й президент США.
 Обама, Барак Хусейн (старший) (1936—1982) — отец 44-го президента США Барака Обамы.
 Обама, Мишель (род. 1964) — супруга 44-го президента США.
 Обама Нфубеа, Рикардо Манге (род. 1961) — премьер-министр Экваториальной Гвинеи (2006—2008).
 Обама, Сара (1920—2021) — кенийский педагог и филантроп. Третья жена Хусейна Оньянго Обамы, деда по отцовской линии президента США Барака Обамы.